Nitze ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Nitze (1873–1934), deutscher Kunstmaler
 André Nitze (* 1987), deutscher Wirtschaftsinformatiker, Hochschullehrer, IT-Berater
 Harald Nitze (1941–2009), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Maximilian Nitze (1848–1906), deutscher Urologe
 Otto Nitze (1924–1988), deutscher Musiker und Komponist
 Paul Nitze (1907–2004), US-amerikanischer Politiker
 Philipp Nitze (1873–1946), deutscher Architekt
 William A. Nitze (1876–1957), US-amerikanischer Romanist und Philologe

Siehe auch:
 Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Graduate School für internationale Politik und Wirtschaftswissenschaften der Johns Hopkins University